

Computação 
 EGG, um formato de compactação de arquivos
 Egg (Python), o nome de um tipo de módulo de distribuição

Geografia 
 Egg (Suíça)
 Egg (Austrália)
 Egg an der Günz, Alemanha

Música 
 Egg (banda), uma banda de rock britânica
 Egg (álbum), álbum de estréia da banda Egg

Desambiguações de siglas